Die Irish Open 1913 waren die zwölfte Austragung dieser internationalen Meisterschaften von Irland im Badminton. Sie fanden in Dublin statt.

Titelträger

Referenzen 	
 Annual Handbook of the International Badminton Federation, London, 28. Auflage 1970, S. 205–208.	

1913	
Badminton 1913	
Badmintonwettbewerb in Dublin